Жозеф Жером Лефрансуа де Лаланд — французький астроном
 Кевін Лаланд — канадський хокеїст
 Лаланд (Йонна) — муніципалітет у Франції